Jan Leś (ur. 1918) – polityk PZPR
 Jan Leś (ok. 1926–2019) – poeta

Przypisy